Frankenbach ist ein geographischer Name:

von Orten:
 Frankenbach (Biebertal), Ortsteil von Biebertal im Landkreis Gießen, Hessen
 Frankenbach (Heilbronn), Stadtteil von Heilbronn, Baden-Württemberg

von Gewässern:

 Frankenbach (Alsbach), linker Zufluss des Alsbachs (zur Ill) vor Dirmingen (Gemeinde Eppelborn), Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Frankenbach (Bever), linker Zufluss der Bever bei Ostbevern, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Frankenbach (Ems), linker Zufluss der Ems vor Einen (Stadt Warendorf), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Frankenbach (Regen), linker Zufluss des Regen bei Stefling (Stadt Nittenau), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Frankenbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Niederbreisig (Bad Breisig), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz; siehe auch Liste von Zuflüssen des Rheins#Mittelrhein
 Frankenbach (Schefflenz), linker Zufluss der Schefflenz vor Oberschefflenz (Gemeinde Schefflenz), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Frankenbach (Sizenbach), Oberlauf des Sizenbachs bis vor den Espachweiher bei Espachweiler, linker Zufluss der Jagst bei Schleifhäusle (beide Stadt Ellwangen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Frankenbach (Taugwitz), rechter Zufluss der Taugwitz (zur Loquitz) in Ebersdorf (Stadt Ludwigsstadt), Landkreis Kronach, Bayern
 Frankenbach (Wiedbach), rechter Zufluss des Wiedbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) in Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

 Frankenbachgraben, linker Zufluss des Frankenbach (Alsbach) zwischen Urexweiler und Berschweiler (beide Gemeinde Marpingen), Landkreis St. Wendel, Saarland
 Frankenforstbach, am Unterlauf Eggerbach und zuletzt Bruchbach, rechter Oberlauf des Faulbachs bis Merheim (Stadt Köln), Nordrhein-Westfalen

Frankenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Jakob Frankenbach (1861–1937), deutscher Maler
 Friedrich Frankenbach (1884–1942), Verwaltungsjurist
 Johannes Frankenbach (* 1982), deutscher Koch
 Oliver Frankenbach (* 1967), deutscher Betriebswirt und Fußballfunktionär
 Thomas Frankenbach (* 1973), deutscher Gesundheitswissenschaftler, Bewegungstrainer und Autor

Siehe auch:
 Frankengraben
 Ernst Frankenbach GmbH